Râul Albac se poate referi la:

 Albac - râu afluent al Arieșului Mare
 Albac - râu din bazinul Hârtibaciu

Vezi și 
 Râul Alb (dezambiguizare)
 Râul Albele (dezambiguizare)
 Râul Albești (dezambiguizare)

 Albac, sat din județul Alba, România

Toponime românești